Miejscowości w USA:
 Moose Lake – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Carlton
Gminy w USA:
 Moose Lake (ang. Moose Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami
 Moose Lake (ang. Moose Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Carlton
 Moose Lake (ang. Moose Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass